Чемпионат Санкт-Петербурга по футболу 1903 стал III-м первенством города, проведенным Санкт-Петербургской футбол-лигой.

Победителем и обладателем кубка Аспдена стал клуб «Виктория».

Организация и проведение турнира 
Впервые в составе Комитета Лиги появились выборные лица. Председателем Комитета был избран крупный биржевой маклер Артур Давидович Макферсон, отличавшийся хорошими организаторскими способностями (созданный им ранее «Крестовский лаун-теннис клуб» считался во многом образцовым). Покровителем Лиги стал миллионер-золотопромышленник князь Сергей Константинович Белосельский-Белозерский. На месте секретаря ПФЛ Джона Ричардсона сменил С.С.Шеридан («Невский»).  

При новом руководстве деятельность Комитета значительно активизировалась по сравнению с прошлыми годами. Он начал проявлять власть и установливать дисциплину клубов и игроков на футбольном поле и вне его — клубы, опоздавшие на матчи, штрафовались, игроки-грубияны — предупреждались или дисквалифицировались. Эти весьма разумные действия были, тем не менее, не всегда объективными со стороны руководства Комитета (ключевые посты в котором в подавляющем большинстве занимали британцы) по отношению к неанглийским членам Лиги в свете обострившейся в этом сезоне спортивной конкуренции последних с британскими командами.

Перед началом нового сезона старейший петербургский спортивный клуб «Нева» (основан в 1860) организовал футбольную команду и вступил в Петербургскую футбол-лигу (ПФЛ), увеличив число соискателей кубка Аспдена до пяти команд

 «Невский»
 «Виктория»
 «Невка»
 «Спорт»
 «Нева»

Турнир уже традиционно разыгрывался по «круговой системе» в два круга — на своем и на чужом полях. Клубы «Виктория» и «Невка» не имели своих полей и домашние матчи проводили на поле «Спорта» («Виктория») и «Невы» («Невка»). Победа оценивалась в 2 очка, ничья — 1, поражение — 0. Регламент и календарь турнира были составлены и опубликованы до его начала. Турнир достаточно широко освещался в прессе, клуб «Виктория» выпустил специализированное справочное издание, посвящённое первенству.

По окончании турнира был запланирован (и официально включен в календарь) традиционный показательный матч победителя турнира со сборной всех остальных клубов.

Были предусмотрены также награды (жетоны) для победителей, которые вместе с кубком Аспдена были вручены на специально организованном собрании членов лиги.

Ход турнира 

С первых матчей турнира завязалась довольно упорная борьба, демонстрирующая повысившуюся конкурентоспособность почти всех клубов (лишь «Нева», которая в дебютном сезоне была мозаично составлена из случайных игроков, к тому же не всегда являвшихся в полном составе на игры, была обречена на роль аутсайдера). Большинство матчей оканчивались вничью или с минимальным преимуществом одной из команд. Поначалу лидерство захватили «Невские», от которых на очко отставала «Виктория». Русская команда на равных боролась с лидерами, сумев дважды сыграть вничью с «Викторией» и минимально (за счёт гола с пенальти) уступив «Невским».

В решающем матче за несколько туров до конца «Виктория» сумела обыграть «Невских» 2:0 благодаря голам Шахта и Вардроппера и вырвалась вперёд. В своём последнем матче 5 октября по уже выпавшему снегу «Спорт» на поле соперников дал настоящий бой преследовавшим «Викторию» англичанам, сумев выиграть первый тайм 3:1, в конце которого произошло резкое (но в пределах правил) игровое столкновение между русским защитником Чирцовым и англичанином Шарльпсом, после которого раздосадованный Шарльпс, внезапно ожесточившись сверх меры, повалил Чирцова наземь и начал натурально душить его на глазах участников матча и публики. Только чудом удалось избежать всеобщей потасовки между набежавшими игроками обеих команд, и рефери матча англичанин Мартин с трудом восстановил ход матча, оставив, впрочем, гротескный поступок Шарльпса без внимания. Зато немногим позже он в обычной игровой ситуации внезапно обнаружил у Чирцова нарушение правил, достойное удаления с поля. Такая вопиющая предвзятость и потеря ведущего защитника совершенно обескуражили русскую команду, и она практически бросила играть, пропустив во второй половине шесть мячей. 

Это событие имело большой резонанс — журнал «Спорт» опубликовал разгромную статью. Ещё больший резонанс вызвала реакция на последовавший после матча протест русской команды Комитета Лиги , который заявил, что в действия судьи матча не считает возможным вмешиваться, но на Чирцова за удаление накладывает годичную дисквалификацию. Шарльпс при этом отделался "предупреждением". Русская пресса негодовала, называя Шарльпса не иначе как "Шальпс-душитель" (по аналогии с Джеком-потрошителем), а Г.Дюперрон со страниц того же «Спорта» делал воистину революционные призывы

Описание данного инцидента и аргументация действий Комитета Лиги с английской стороны в источниках отсутствует, что не дает полностью объективно оценить степень виновности фигурантов случившегося. Однако точно известно, что одновременно с Чирцовым Комитетом ПФЛ был также дисквалифицирован на год удалённый в параллельном матче капитан «Невки» британец (шотландец) Джеймс Харгривз II — достаточно уважаемый футболист, чемпион Лиги 1901 — за грубость в матче с «Викторией». Таким образом, объективно здесь налицо наказание про-британским Комитетом ПФЛ соотечественника за нарушение против небританских футболистов.  

«Виктория», тем временем, полученное преимущество не упустила и, скромно победив в последнем матче «Неву» 1:0, стала обладателем кубка Аспдена. В ее «инаугурационном» матче со сборной (0:0) не сыграл ни один футболист «Спорта».

Несмотря на случившееся под занавес турнира обострение конфронтации, наметились определённые тенденции к взаимопроникновению футбольных культур: англичанин Д. Максвелл составлял пару защитников с Чирцовым в русском «Спорте», ведомом его капитаном швейцарцем Конрадом Шинцем; братья Евангуловы по-настоящему заявили о себе в британской «Невке» и затем в течение ряда лет были лидерами нападения «Невских»; М. Григорьев, В. Браун и Г. Ярков стали победителями Лиги в немецкой «Виктории», А. Кудрявцев был одним из лидеров «Невы», и даже в составе «Невских» в том резонансном матче со «Спортом» выступал русский футболист А. Беспальчиков.

Турнирная таблица

Матчи

Матч «чемпион — сборная» 
В традиционном матче чемпиона со сборной в последней не было многих из сильнейших футболистов Лиги — лишь два игрока представляли «Невский» и никого не было из «Спорта». В результате фактически сборная двух аутсайдеров на заледенелом поле достойно противостояла победителю кубка; прессой был отмечен центрфорвард М.Евангулов — единственный русский игрок в этом составе сборной.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Периодика

Ссылки 

 
 
 

Футбольные соревнования в Санкт-Петербурге
1903 год в Санкт-Петербурге